Jméno a příjmení Jaroslav Kučera má více nositelů:

 Jaroslav Kučera (politik) (1884–1945) – český a československý meziválečný politik
 Jaroslav Kučera (fotbalista) (1905–1984) – československý meziválečný fotbalista
 Jaroslav Kučera (politik KSČ) (1914–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Jaroslav Kučera (politik ČSS) (1920–1987) – český a československý politik ČSS, poslanec ČNR a FS v letech 1969–1970
 Jaroslav Kučera (kameraman) (1929–1991) – český kameraman
 Jaroslav Kučera (spisovatel) (* 1933) – český prozaik, překladatel, textař a výtvarník
 Jaroslav Kučera (fotograf) (* 1946) – český fotograf
 Jaroslav Kučera (historik) (* 1955) – český historik